Nevek
Georgius Agricola, német tudós, író
Cnaeus Iulius Agricola, római hadvezér
 Amerikai Egyesült Államok
Agricola (Florida)
Agricola (Georgia)
Agricola (Kansas)
Agricola (Mississippi)